Meaux steht für:
 Meaux, Stadt im französischen Département Seine-et-Marne, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
 Arrondissement Meaux
 Meaux-la-Montagne, Gemeinde im französischen Département Rhône
 Meaux (Louisiana), Gemeinde im US-Bundesstaat Louisiana
 Meaux Abbey, ehemalige Zisterzienserabtei im Vereinigten Königreich

Personen:
 Huey Meaux (1929–2011), US-amerikanischer Musikproduzent
 Joséphine de Meaux (* 1977), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Maux, Gemeinde im französischen Département Nièvre